Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 13. Wahlperiode (5. Mai 1992 bis 23. April 1996).

Präsidium 
 Präsidentin: Ute Erdsiek-Rave (SPD)
 Erster Vizepräsident: Eberhard Dall’Asta (CDU)
 Zweiter Vizepräsident: Ernst Dieter Rossmann (SPD)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 5. April 1992 wie folgt zusammen:
 SPD: 45 Sitze
 CDU: 32 Sitze
 DVU: 6 Sitze
 FDP: 5 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 SPD-Landtagsfraktion Gert Börnsen
 CDU-Landtagsfraktion Ottfried Hennig
 DVU-Landtagsfraktion  bis 26. Mai 1993  Ingo Stawitz
 FDP-Landtagsfraktion Wolfgang Kubicki  bis 16. August 1993  Ekkehard Klug  seit 17. August 1993

Abgeordnete 

Mitglieder, 13. Wahlperiode
 15